Rossier ist der Familienname folgender Personen:

 Alain Rossier (* 1958), Schweizer Manager
 Aline Hoffmann-Rossier (1856–1920), Schweizer Schriftstellerin
 Edmond Rossier (1865–1945), Schweizer Historiker, Theologe und Journalist
 François Rossier (* 1961), Schweizer Filmschaffender
 Paul Rossier (1899–1976), Schweizer Mediziner 
 Pierre Rossier (1829–1883/1898), Schweizer Fotograf 
 Yves Rossier, Schweizer Beamter und Politiker

Siehe auch:
 Rosier